mramor, vrsta stijene

Naselja:
 Mramor (Neum, BiH), bivše samostalno naselje u općini Neum, BiH
 Mramor (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj, BiH
 Mramor (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla, BiH
 Mramor Novi, naselje u općini Tuzla, BiH